XL чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с февраля по май 1978 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Мос. область, «Спартак» Петропавловск-Камчатский); УССР (ЧГС Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); БССР («Мотор» Минск), ЭССР («Калев» Таллин).
 
Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном восьмёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с победителями предварительного турнира команд I лиги с учётом результатов предварительного этапа.

Волейболисты ЦСКА потерпели поражение лишь один раз и в девятый раз подряд выиграли турнир. Этот успех стал для них 21-м в чемпионатах СССР. На чемпионате мира в Италии сборная СССР, составленная в основном из игроков ЦСКА и «Автомобилиста», уверенно выиграла золотые медали.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный турнир

Переходный турнир 
Предположительно участвовали 8 команд - команды, занявшие места с 9 по 12 на предварительном этапе высшей лиги, и четыре лучших команды первой лиги.

9. ЧГС Одесса
10. МВТУ Москва
11. «Дорожник» Алма-Ата
12. «Динамо» Ташкент
13. «Калев» Таллин
14. «Спартак» Грозный
15. «Спартак» Петропавловск-Камчатский
16. Команда Винницы.

«Калев» (Таллин) покидает высшую лигу. Его место займёт «Дорожник» (Алма-Ата). Решением Федерации волейбола СССР «Спартак» (Петропавловск-Камчатский) как победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока сохраняет место в высшей лиге.

Первая лига (места с 5 по 14) 
5. «Куроаппаратура» Вильнюс
6. «Каспий» Шевченко
7. «Динамо» Ленинград
8. СКА Ростов-на-Дону
9. «Спартак» Тбилиси
10. Команда Баку
11. «Молдова» Кишинёв
12. «Хосилот» Душанбе
13. «Захмет» Ашхабад
14. «Спартак» Ереван.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Виктор Борщ, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, А. Лучкин, А. Максименко, Олег Молибога, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Владимир Уланов. Тренер — Валерий Клигер.

 «Автомобилист» (Ленинград): А. Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, Сергей Грибов, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, В. Ребров, Александр Сапрыкин, С. Хлобыстов, А. Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Локомотив» (Харьков): Сергей Абрамов, Михаил Гукайло, Михаил Дещица, Александр Дьяченко, Сергей Ермаков, Анатолий Крят, Николай Лопин, Сергей Орда, Николай Падалка, Алексей Свистун, Сергей Фёдоров, Пётр Чухраев. Тренер — Леонид Лихно.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Сергей Антипин («Радиотехник» Рига);
Фёдор Барчуков («Автомобилист» Ленинград);
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
А. Герасимов («Мотор» Минск); 
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Дьяченко («Локомотив» Харьков); 
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Николай Лопин («Локомотив» Харьков);
Олег Молибога (ЦСКА Москва); 
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Михаил Россов («Радиотехник» Рига);
Александр Савин (ЦСКА Москва); 
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Пётр Чухраев («Локомотив» Харьков);
Владимир Шкурихин («Динамо» Мос. область).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1978 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1978 году